Castello dei Conti Guidi (Poppi) se stai cercando l'omonimo castello di Poppi
Castello dei Conti Guidi (Vinci) se stai cercando l'omonimo castello di Vinci